Щеглова — фамилия, женская форма русской фамилии .
 Щеглова, Евгения Владимировна (род. 1996) — российская волейболистка.
 Щеглова, Елена Львовна (род. 1950) — советская фигуристка.
 Щеглова, Татьяна Юрьевна (род. 1967) — русский писатель, поэт, журналист.
Двойная фамилия
 Майорова-Щеглова, Светлана Николаевна (род. 1962) — российский социолог.